Сагарматха:

 Непальское имя (с санскрита — «Лоб Небес») высочайшей вершины мира — Эвереста.
 Сагарматха — национальный парк в Непале.
 Сагарматха — зона (территориальная единица) в восточной части Непала.